Wniebowzięcie Marii – obraz Ricciego
 Wniebowzięcie Marii – obraz El Greca

Zobacz też:
 Wniebowzięcie Matki Boskiej
 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny